Ilivileq bezeichnet:
 Ilivileq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ilivileq (Sund) (auch Ilivilik), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland